Seznam armad z zaporedno številko 7.

Seznam 
 7. armada (ZDA)
 7. armada (Francija)
 7. armada (Nemški imperij)
 7. armada (Avstro-Ogrska)
 7. armada (Wehrmacht)
 7. armada (Nemški imperij)
 7. armada (Kraljevina Italija)
 7. armada (Otomanski imperij)
 7. armada (Ruski imperij)
 7. armada (Kraljevina Jugoslavija)
 7. armada (JLA)
 7. armada (ZSSR)
 7. gardna armada (ZSSR)
 7. tankovska armada (ZSSR)
 7. deminerska armada (ZSSR)
 7. rezervna armada (ZSSR)

 Zračne
 7. zračna armada (ZDA)
 7. zračna armada (ZSSR)

Glej tudi